San Germán ist der Name folgender Orte:

 San Germán, Stadt in Puerto Rico
 San Germán (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 San Germán (Ichilo), Stadt in der Provinz Ichilo, Bolivien

Siehe auch:
 San Germano